Terzi (Ereğli), een dorp in het Turkse district Ereğli
 Terzi (Şanlıurfa), een dorp in het Turkse district Şanlıurfa